Урвалсдейлд 2018 — 107-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ісландії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Валюр.

Клуби

Підсумкова таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Бомбардири

Примітки

Посилання 
  
 Урвалсдейлд  на soccerway 

2018
Ісландія
2018 в Ісландії